Ухтым (устар. Ухтыма) — река в России, протекает в Чердынском районе Пермского края. Устье реки находится в 104 км по левому берегу реки Колва. Длина реки составляет 51 км, площадь водосборного бассейна 175 км².

Исток реки в 23 км к северо-востоку от посёлка Ныроб. Генеральное направление течения — запад, река сильно петляет. Верхнее и среднее течение проходят по ненаселённому лесному массиву, в нижнем течении протекает рядом с посёлком Ныроб. Притоки: Рассоха (правый), Гассёль (левый).

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100006567
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100656
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Колвы (приток Вишеры)
Реки Чердынского района